Esperia - localidade italiana
Ou ainda:
Esperia (navio)
Clube Esperia - clube centenário paulistano

Desambiguação